Јума има више значења:
 Округ Јума (Аризона)
 Округ Јума (Колорадо)
 Јума (Аризона)
 Јума (Колорадо)